Беннсвилл () — статистически обособленная местность в округе Чарльз, штат Мэриленд, США. На площади 43,8 км² (43,8 км² — суша, водоёмов нет), согласно переписи 2010 года, проживают 11 923 человек. Плотность населения составляет 270 чел/км².

 FIPS-код города — 24-06615
 GNIS-идентификатор — 0589738

Примечания 

Статистически обособленные местности Мэриленда